Der Cittadino Challenger 2016 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. August 2016 in Meerbusch stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 11 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 86 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 138 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 141 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Meerbusch